Congreso de los Diputados puede hacer referencia a:
 el Congreso de los Diputados, actual Cámara baja de las Cortes Generales, órgano representativo del pueblo español;
 las Cortes republicanas, órgano legislativo durante la Segunda República Española, también llamadas Congreso de los Diputados;
 el Congreso de los Diputados del Pueblo de la Unión Soviética, máximo órgano de autoridad estatal de la Unión Soviética entre 1989 y 1991; o
 el Congreso de los Diputados del Pueblo de Rusia, institución suprema de gobierno en la Rusia bolchevique y la actual entre 1990 y 1993.
 la Asamblea Legislativa de Costa Rica, órgano legislativo de ese país centroamericano, que también es conocido con esta denominación;